Dassy est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Deva Dassy (1911-2016), cantatrice et actrice française ;
 Jean-Joseph Dassy (1791-1865), peintre français ;
 Louis-Toussaint Dassy (1808-1888), ecclésiastique et historien français.

Divers 
 Sentier Dassy, sentier de randonnée de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français, sur la commune de l'Entre-Deux.

Patronyme français